Palaeosetidae är en familj av fjärilar. Palaeosetidae ingår i överfamiljen Hepialoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Palaeosetidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Palaeosetidae